Die in Washington, D.C. angesiedelte, internationale Nichtregierungsorganisation Freedom House veröffentlicht jedes Jahr einen Bericht Freedom in the World, in dem über die Freiheitsrechte in den Ländern der Welt berichtet wird. Im Folgenden ist die Freedom-in-the-World-Länderliste 2017  wiedergegeben. Diese fasst die Verhältnisse des Jahres 2016 zusammen.

Im Jahr 2016 konnten nach World Freedom House 87 Länder, in denen 2,9 Milliarden Menschen, entsprechend 39 % der Weltbevölkerung lebten, als „frei“ bezeichnet werden. 59 Länder waren „partiell frei“ (1,9 Milliarden Bewohner, 25 %) und 49 Länder wurden als „nicht frei“ eingestuft. In letzteren lebten 2,6 Milliarden Menschen (36 % der Weltbevölkerung), wovon mehr als die Hälfte in einem einzigen Land, der Volksrepublik China beheimatet waren.

Drei Länder verbesserten ihren Status im Vergleich zum Vorjahr. Jordanien und Myanmar wurden als „partiell frei“ eingestuft (zuvor „nicht frei“). Die Salomonen wurden als „frei“ (zuvor „partiell frei“) klassifiziert. Venezuela verschlechterte sich dagegen von „partiell frei“ zu „nicht frei“. Die größten Verschlechterungen (mehr als 2 Punkte) gab es in folgenden Staaten: Türkei (−12), Südsudan (−10), Libyen (−7), Nicaragua (−7), Demokratische Republik Kongo (−6), Tadschikistan (−5), Venezuela (−5), Polen (−4), Sambia (−4), Äthiopien, (−3), Ungarn (−3), Lesotho (−3), Mosambik (−3), Niger (−3), Jemen (−3). Die größten Verbesserungen (mehr als 2 Punkte) wiesen auf: Somalia (+3), Zentralafrikanische Republik (+3), Belarus (+3), Argentinien (+3), Myanmar (+4), Burkina Faso (+4) und Papua-Neuguinea (+5).

Die Zahl der Wahldemokratien wurde mit 123 angegeben. Burkina Faso erreichte im Gegensatz zum Vorjahr diesen Status, während ihn drei Länder – Niger, Türkei und Sambia – verloren.

Liste 
Die Länderliste im genannten Bericht führt die Länder entsprechend ihrer Freiheitsgrade auf. Zum einen wurden politische Rechte (PR) und zum anderen bürgerliche Freiheiten (BF) nach einem Punktesystem bewertet. Ein Punktwert von ‚1‘ bedeutete „maximal frei“, einer von ‚7‘ „am wenigsten frei“.

Der Freiheitsgrad wurde anhand eines Gesamt-Scores klassifiziert, wobei die Einteilung in die drei Klassen „frei“, „partiell frei“ und „nicht frei“ möglich war.
Ein höherer Gesamt-Score kennzeichnet einen höheren Grad an Freiheit. In einigen Ländern wurde auch die Freiheit des Internets bewertet.
Die Kennzeichnungen  und  zeigen positive bzw. negative Entwicklungen seit der letzten Erhebung an.

Siehe auch 

 Liste von Ländern nach persönlicher Freiheit (Legatum Prosperity Index)
 World Happiness Report (Welt-Glücks-Bericht der UNO)
 Liste von Freiheitsindizes (weltweite Messgrößen)

Quelle 

 Freedom House: Freedom in the World 2017. In: FreedomHouse.org. Washington/New York 2017 (englisch; mit Berichten).

Sozialwissenschaftliche Kennzahl
Demografie
Liste (Politik)
Liste (Staaten)